A 5ª temporada de RuPaul's Drag Race foi exibida originalmente entre 28 de janeiro e 6 de maio de 2013, pelo canal logo TV, e iniciou com um episódio com 90 minutos de duração. O júri foi composto por RuPaul, Michelle Visage e Santino Rice.

A vencedora da 5ª temporada de RuPaul's Drag Race foi Jinkx Monsoon, com Alaska e Roxxxy Andrews sendo as vice-campeões, enquanto Ivy Winters foi eleita Miss Simpatia pelos fãs.

Concorrentes 

As idades, nomes, e cidades indicadas pertencem a época das filmagens (2012).

Progresso das concorrentes 

 A participante foi coroada a vencedora de RuPaul's Drag Race.
 A participante chegou a final, mas ficou em 2º lugar.
 A participante foi eleita a Miss Simpatia da temporada pela audiência.
 A participante foi considerada a melhor no desafio e foi a vencedora da semana.
 A participante foi considerada a melhor no desafio e foi a vencedora da semana junto com uma outra participante.
 A participante teve um bom desempenho, mas não venceu o desafio.
 A participante estava no grupo vencedor, mas não foi a vencedora do desafio.
 A participante teve um médio desempenho e foi declarada salva.
 A participante recebeu críticas mistas dos jurados, ou não estava no time vencedor, e foi declarada salva.
 A participante teve um desempenho ruim, mas foi salva da eliminação.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas venceu e permaneceu no jogo.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas nenhuma foi eliminada.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas foi eliminada.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, e ambas foram eliminadas.
 A participante foi convidada para o episódio da final.

 As vencedoras do mini-desafio foram capitãs de equipes.
 A vencedora do mini-desafio recebeu prêmio e/ou vantagem no desafio da semana.

Histórico de Lip Sync

 A participante foi eliminada após sua primeira vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após sua segunda vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após sua terceira vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após sua quarta vez entre as piores.

Convidados e Jurados especiais 
Os participantes convidados apenas aparecem em uma parte do episódio, eles não são jurados no palco principal.

Episódios

Notas 

Temporadas de RuPaul's Drag Race
2013 na televisão nos Estados Unidos